J29 peut faire référence à :
 Gyrobicoupole octogonale (J29), une figure géométrique ;
 Saab J 29 Tunnan, un avion de chasse suédois.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres